Elx steht für:
 Elche (val. Elx), spanische Stadt in der Autonomen Region Valencia

elx steht für:
 Elamische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung